Святогоровка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Святогоровка — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Украина 
 Святогоровка — посёлок городского типа в Добропольском районе Донецкой области.